Valence peut être un nom propre ou un nom commun.

Sciences et techniques

Biologie et écologie 
 La valence d'un anticorps, en biologie, est le nombre d'antigènes identiques que peut fixer une molécule d'anticorps.
 La valence, en écologie, est la capacité pour une population d'occuper des milieux caractérisés par des variations plus ou moins brusques, plus ou moins intenses.

Informatique 
 La valence, dans un réseau informatique, est le nombre d'états possibles d'un signal.

Physique et chimie 
 En chimie, la valence est le nombre (réel ou potentiel) de liaisons d'un atome.
 en physique du solide, la bande de valence est la bande d'énergie où se situent les électrons contribuant à la cohésion locale du cristal.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 La valence d'un verbe, d'un substantif ou d'un adjectif, en linguistique, est le nombre d'actants qu'il peut ou doit recevoir.

Psychologie 
 La valence, en psychologie, correspond à l'attirance ou à la répulsion pour un objet.

Culture et société 
 Le mot valence, en marketing, est couramment utilisé pour désigner la puissance d'attraction en matière de communication publicitaire.
 Le mot valence, en décor, est utilisé pour un habillage de fenêtre.
 Le mot valence, en ameublement, est une retombée utilisée comme cache lumière sous les armoires de cuisine.
 le Valence CF est un club de football de Valence, en Espagne.

Patronyme 

 Valence ou Valens, empereur romain d'Orient du , qui périt à l'issue de la bataille d'Andrinople ;
 le comte de Valence (1757-1822), général de la Révolution française.
 David Valence (1981,-) homme politique français, maire de Saint-Dié-des-Vosges, député des Vosges.

Toponyme

Espagne 
 Valence (València en valencien, Valencia en espagnol), capitale de la Communauté valencienne et de la province de Valence ;
 la Communauté valencienne, une communauté autonome dont Valence est la capitale ;
 la province de Valence, une province d'Espagne dont Valence est la capitale ;
 le royaume de Valence, conquis en 1238 par le roi d'Aragon (il correspond à la Communauté valencienne actuelle) ;

France 
 Valence (ou Valence-sur-Rhône), préfecture de la Drôme (gentilé : Valentinois) ;
 Valence, une commune de la Charente ;
 Valence (ou Valence-d'Agen), une commune de Tarn-et-Garonne (gentilé : Valenciens) ;
 Valence-d'Albigeois, une commune du Tarn ;
 Valence-en-Brie, une commune de Seine-et-Marne (gentilé : Valençois) ;
 Valence-en-Poitou, une commune de la Vienne  ;
 Valence-sur-Baïse, une commune du Gers (gentilé : Valençais) ;
 Valence, une ancienne commune du Gard réunie en 1813 à Castelnau pour former Castelnau-Valence ;

Italie 
 Valence, est une forme alternative de la ville de Valenza, dans la région du Piémont ;

Portugal 
 Valence, nom parfois donné en français à la ville et municipalité de Valença, située dans le District de Viana do Castelo et la région Nord.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France